

Patronyme
 André Wechel, (1554-1573), fut un imprimeur-libraire, actif à Paris.
 Chrétien Wechel, (1495–1554) fut un imprimeur-libraire, actif à Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme